Eine Wendelinuskapelle gibt es an folgenden Orten:

 Wendelinuskapelle (Bad Saulgau) in Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Wendelinuskapelle (Koblenz) in Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Wendelinuskapelle (Mönchberg) in Mönchberg, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Wendelinuskapelle (Großostheim) bei Pflaumheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Wendelinuskapelle (Mühlheim-Dietesheim) in Dietesheim, Mühlheim am Main, Landkreis Offenbach, Hessen
 Wendelinuskapelle (Stangenroth) in Stangenroth, Ortsteil von Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Wendelinuskapelle St. Wendel in St. Wendel, Saarland
 Wendelinuskapelle (Wachtküppel) auf dem Wachtküppel in der Rhön, Gersfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Wendelinuskapelle (Waldfenster) in Waldfenster, Ortsteil von Burkardroth, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Wendelinuskapelle (Weiher) in Weiher, Ortsteil von Ubstadt-Weiher, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg 
 Wendelinuskapelle (Winterscheid) in Winterscheid, Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Wendelinuskapelle (Höchst) in Höchst, Gelnhausen, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Wendelinuskirche
 St. Wendelinskapelle